Club Brugge w sezonie 2014/2015 - klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Belgii i w Europie.

Club Brugge zakończył ten sezon jako pierwszy zespół w Eerste klasse, ponadto zdobył Puchar Belgii. Brał udział w Lidze Europy, gdzie doszedł do ćwierćfinału.

Był to jeden z najlepszych sezonów dla klubu w historii.

Jupiler Pro League

Wyniki

(own) - gol samobójczy

Puchar Belgii

Wyniki

Rozgrywki europejskie

Wyniki 

(own) - gol samobójczy

Przypisy

Bibliografia

pl.fctables.com/teams/club-brugge-182864 (ang.) [Dostęp:05.08.2018] - sekcja dot. rozgrywek krajowych
www.90minut.pl/ [Dostęp:05.08.2018] - sekcja rozgrywki europejskie

Club Brugge w poszczególnych sezonach